Алавердоба — грузинське церковне свято.
 Алавердоба (, ) — фільм грузинського кінорежисера Георгія Шенгелая. Фільм вийшов у 1962 році.